Hammerbühl  ist der Ortsname von

 Hammerbühl (Egloffstein), Ortsteil des Marktes Egloffstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hammerbühl (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hammerbühl (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

 Hammerbühl (Berg), Berg im Thüringer Wald